hrabstwo Rowan (ang. Rowan County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Rowan (ang. Rowan County) w USA, w stanie Karolina Północna